Hampus Andréen, född 1995 i Växjö, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Alvesta SK i Hockeytvåan. Tidigare har hans spelat i Hockeyettan med klubbar som Troja-Ljungby, Olofström, Tranås och Nybro Vikings. Med Troja-Ljungby har han också fått testa spel i Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1995
Personer från Växjö kommun
Levande personer
Män
Spelare i Alvesta SK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Spelare i Tranås AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare